

Імена 
 Брент Ворд Джетт ( 1958) — астронавт НАСА.
 Ворд Каннінгем ( 1949) — американський програміст, винахідник першої вікі.
 Генрі Ворд Бічер (1813-1887) — американський проповідник, публіцист, оратор, громадський діяч.
 Маркус Ворд Лайон (1875-1942) — американський зоолог.

Комп'ютерні програми 
 Ворд () — текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

Небесні тіла 
 4908 Ворд — астероїд головного поясу.

Прізвища

Топоніми

Ворд (округ, Північна Дакота) — округ (графство) у штаті Північна Дакота
 Ворд (округ, Техас) — округ (графство) у штаті Техас
 Ворд — місто, штат Арканзас
 Ворд — місто, штат Колорадо
 Ворд — місто, штат Нью-Йорк
 Ворд — місто, штат Південна Кароліна
 Ворд — місто, штат Південна Дакота
 Ворд Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія